Paracas ist:

 Küstenstadt in Peru, siehe Paracas
 ein Distrikt, eine Halbinsel, eine Bucht, siehe Distrikt Paracas
 ein Schutzgebiet, siehe Reserva Nacional de Paracas
 eine vorkolumbianische Kultur im heutigen Peru, siehe Paracas-Kultur